Кубок ісландської ліги 2009 — 14-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на три групи по 8 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул вп'яте у своїй історії здобув Гапнарфйордур.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 квітня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|23 квітня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|24 квітня 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 квітня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на futbol24 
 Кубок ісландської ліги на rsssf  

2009
2009 у футболі